Вениами́н Дми́триевич Ефре́мов () — советский хозяйственный и партийный деятель; председатель колхоза имени Ленина (1962—1996, Майнский район).

Биография 
Родился 2 августа 1926 года в селе Загоскино (ныне — в  Ульяновской области) в семье крестьянина-бедняка. В 1942 году окончил 7 классов школы, затем — школу ФЗО в Ульяновске. Работал слесарем на приборостроительном заводе.

В 1944 году был призван в Красную армию, участвовал в Великой Отечественной войне. В боях на Сандомирском плацдарме при форсировании Вислы подорвался на мине, перенёс ампутацию правой голени. Удостоен боевых наград.

По окончании лечения в тбилисском госпитале в 1945 году вернулся на родину, работал в колхозе. В 1946 году уехал к родственникам в Ташкент. С июля 1946 по ноябрь 1947 года работал слесарем-инструментальщиком Янгиюльского завода, затем — электросварщиком паровозоремонтного завода № 1 в Алма-Ате.

С ноября 1950 года, вернувшись на родину, работал электросварщиком Сталинской МТС в Поповке; был принят в партию. В 1958—1962 годы — секретарь партийной организации в колхозе имени Ленина, в совхозе имени Калинина. Заочно окончил Жадовский сельхозтехникум.

С февраля 1962 по 1996 год — председатель колхоза имени Ленина Майнского района Ульяновской области.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 8-го и 9-го созывов.

Умер 29 мая 2001 года.

Семья 
Жена — Зинаида Ивановна;
 дочери — Лидия, Валентина.

Награды 
 Орден Отечественной войны II и I степени (23.12.1985),
 орден Ленина,
 орден Октябрьской Революции,
 орден Трудового Красного Знамени,
 медали,
 Почётный гражданин Ульяновской области (2002).

Примечания

Литература 
  (Тот же текст на сайте «Анкудиновка»)

Председатели колхозов
Почётные граждане Ульяновской области
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва